Волу́мния ():
 Волумния — жена Гнея Марция Кориолана;
 Волумния — древнеримская актриса I века до н. э., известная также как Киферида.

Волумнии